Talgar kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Talghar, ort, Almaty, 
 Talghar Aūdany, distrikt, Almaty, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar